Ghibellini ist der Familienname von

 Alberto Ghibellini (* 1973), italienischer Wasserballspieler
 Alessandro Ghibellini (* 1947), italienischer Wasserballspieler